Alambrillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Festuca indigesta.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.